Blomstrand ist der Familienname folgender Personen:

Christian Wilhelm Blomstrand (1826–1897), schwedischer Chemiker.
Hanna Blomstrand (* 1996), schwedische Handballspielerin 
Ludwig Blomstrand (* 1993), schwedischer Eishockeyspieler